Заміська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Заміська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Заміська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Заміська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Заміська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Заміська вулиця — вулиця в місті Херсон.

Вулиці